|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Women's Open) van 2015 vond plaats van 14 tot en met 20 september 2015 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 41e editie van het Japan Open, een van de twee vrouwentoernooien die onderdeel waren van het tennistoernooi van Tokio 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de open lucht.

Enkelspel 
Titelhoudster Samantha Stosur was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Carla Suárez Navarro strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Yanina Wickmayer uit België won het toernooi. In de finale tegen de eveneens ongeplaatste Poolse Magda Linette stond Wickmayer in eerste instantie een set en een break achter. Zij herstelde zich, en won de eindstrijd in drie sets. Wickmayer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Japan op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds vijf jaar.

De Nederlandse Kiki Bertens kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Shuko Aoyama en Renata Voráčová had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Aoyama speelde samen met Makoto Ninomiya – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale, gespeeld op zaterdag 19 september, het met een wildcard toegelaten Japanse koppel Misaki Doi en Kurumi Nara in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien. Met hun gezamenlijke titels zijn de zussen Chan, na de gezusters Williams met 21, de tweede op de lijst van door zussen gewonnen dubbelspeltitels.

De Nederlandse Kiki Bertens, met Johanna Larsson uit Zweden aan haar zijde, strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Japan 2015
Japan